Stanisław Mróz (1881–1941) – dziennikarz, redaktor, pracownik koncernu Ilustrowanego Kuriera Codziennego
 Stanisław Mróz (1890–1972) – nauczyciel, działacz społeczny, poseł na Sejm IV kadencji (1935-1938)
 Stanisław Mróz ps. „Jeleń” (ur. 1894) – działacz niepodległościowy, introligator, 25 stycznia 1933 odznaczony Krzyżem Niepodległości

Przypisy